Johan Palmgren kan avse:
Johan Palmgren (1746–1812), lagman
Johan Palmgren (1931–2018), militär
Johan Palmgren (född 1967), dokumentärfilmare